Léon Rochtus, een bankier en oud-ereconsul van Zuid-Afrika.
 Dirk Rochtus, een universiteitsprofessor actief bij de Vlaamse Volksbeweging en redacteur van Doorbraak.
 Audrey Rochtus, een Belgische atlete.
 Van Campen en Rochtus, een Antwerpse kunstgalerij.